In 1935 werd het 30ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. 

Er waren nog steeds meerdere competities. De competitie van de FMD (Federação Metropolitana de Desportos) werd gespeeld van 12 mei 1935 tot 12 januari 1936. SC Brasil verliet de competitie na enkele wedstrijden. Ook Carioca deed het seizoen niet uit, maar deze ploeg werd wel niet geschrapt. Botafogo werd kampioen. 

De LFC (Liga Carioca de Futebol) werd gespeeld van 21 juli tot 10 november. America werd kampioen.

Eindstand - FMD

Kampioen

Topschutters

Eindstand - LFC

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Car